Willsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Willsch (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Peter Willsch (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Marius Willsch (* 1991), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wilsch